Ва́цлав Си́кора (; 24 октября 1952, Кладно, Чехословакия) — чехословацкий и чешский хоккеист и тренер.

Биография 
С десяти лет играл в командах клуба «Кладно». В 1971—1980 и 1982—1985 годах играл за команду в чемпионате Чехословакии, пятикратный чемпион страны (1975—1978, 1980), был капитаном команды. В 1980—1982 годах проходил армейскую службу в клубе «Дукла» Тренчин. В 1986—1988 годах играл за итальянский клуб «Кортина», в котором завершил карьеру в возрасте 35 лет. Сыграл несколько матчей за сборную Чехословакии, стал бронзовым призёром чемпионата Европы среди юниоров 1971.

Работал тренером в командах «Кладно» (1989—1991), «СайПа» (1991—1992, Финляндия), «Лукко» (1992—1996, Финляндия — ассистент, главный тренер; главный тренер команды U20 в сезоне 1992/93), «Спарта» Прага (1996—1998, ассистент), «Хемопетрол» (1998—2001, 2005—2007), «Спарта» Прага (2001—2002), «Ильвес» (2003—2004, Финляндия), «Зноемшти Орли» (2007—2008), «Пардубице» (2008—2010).

Летом 2010 года перешёл в тренерский штаб клуба КХЛ СКА Санкт-Петербург. 20 октября был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Айвана Занатты. 8 ноября был утверждён в качестве главного тренера; контракт был подписан до конца сезона. 22 марта 2011 года контракт был расторгнут; команда под его руководством впервые в истории КХЛ прошла первый раунд плей-офф, обыграв «Спартак» (4-0), но во втором раунде, ведя по ходу серии 3-1, уступила «Атланту» 3-4.

13 апреля 2011 возглавил клуб второго по силе дивизиона Чехии — первой лиги — «Хомутов». Несмотря на победу в полуфинальной серии плей-офф, Сикора был уволен, и команду к победе в турнире привёл Иржи Долежал. 3 октября 2012 года стал главным тренером пражской «Спарты», но уже 6 ноября возглавил клуб КХЛ «Лев» Прага. 6 марта 2013 контракт был продлён. 10 октября 2013 Сикора по семейным обстоятельствам ушёл с поста главного тренера, но остался работать в тренерском штабе. Команда под руководством Кари Ялонена дошла до финала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступила магнитогорскому «Металлургу». Несмотря на удачное выступление, клуб принял решение прекратить участие в КХЛ. 28 ноября 2014 Сикора был приглашён на пост тренера-консультанта «Северстали». На чемпионате мира 2015 работал в качестве организатора у Ялонена в сборной Финляндии. 20 мая 2015 был назначен главным тренером «Северстали». 29 октября 2015 за слабые спортивные результаты, показываемые командой, был временно отстранен от работы, а 13 ноября контракт по обоюдному согласию сторон был расторгнут. Вскоре перешёл на должность консультанта в клуб «Маунтфилд» Градец-Кралове, в котором с апреля 2016 года стал работать главным тренером. Летом 2018 года стал ассистентом Сергея Зубова в клубе «Сочи».

Примечания 

Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК «Кортина»
Хоккейные тренеры Чехословакии
Хоккейные тренеры Чехии
Тренеры ХК «Рытиржи Кладно»
Тренеры ХК СайПа
Тренеры ХК «Лукко»
Тренеры ХК «Спарта» Прага
Тренеры ХК «Литвинов»
Тренеры ХК «Ильвес»
Тренеры ХК «Орли Зноймо»

Тренеры ХК СКА Санкт-Петербург
Тренеры ХК «Пираты»
Тренеры ХК «Лев» Прага
Тренеры ХК «Северсталь»
Тренеры ХК «Маунтфилд» Градец-Кралове